Джо́зеф Майкл Ко́ул ( род. 28 ноября 1988 года, Лондон, Англия, Великобритания) — английский актёр. Наиболее известен ролями в сериалах Молокососы (2007—2017), Острые козырьки (2013—2022), Чёрное зеркало (эпизод Повесь диджея, 2017) и фильмах Тайна в их глазах (2015), Зелёная комната (2015), Бои без правил (2017) и Борьба со льдом (2022).

Биография 
Актерская карьера Коула началась, когда он был принят в Национальный молодежный театр. Он получил свою первую роль в шоу в Уэст-Энд. Коул также написал серию комедии с Мэттом Лукасом.

Джо Коул снимался в таких рейтинговых телепроектах, как «Плейхаус», «Час», «Молокососы», «Чисто английское убийство», «Холби Сити» и др.

У Коула четыре младших брата, один из которых актёр Финн Коул, который вместе с Джо сыграл в «Острых козырьках». Актер снимается и в большом кино. Одна из самых известных ролей, роль Скотта в драме Ола Паркера «Сейчас самое время» (2012). В 2015 году вышел триллер «Опасное погружение», в котором Джо сыграл одну из главных ролей.

Фильмография 
 Банды Лондона 2 (2022) - Шон Уоллес
 Борьба со льдом (2022)
 Банды Лондона (2020) - Шон Уоллес
 Чистота (сериал, 2019)
 Бои без правил (в оригинале — «Предрассветная молитва») (2017)
 Чёрное зеркало (2017)
 Спасибо за вашу службу (2017)
 Зелёная комната (2015)
 Тайна в их глазах (2015)
 Опасное погружение (2015)
 Callow & Sons (2014)
 Peterman (2014)
 Долгое падение (2014)
 Slap (2014)
 Острые козырьки (сериал, 2013—2017)
 Сейчас самое время (2012)
 Преступник (2012)
 Плейхаус (сериал, 2012 — …)
 Громкость (2012)
 Час (сериал, 2011—2012)
 Несправедливость (мини-сериал, 2011)
 Летим со мной (сериал, 2010—2011)
 Осуждение (2010)
 Стэнли Парк (ТВ, 2010)
 Молокососы (сериал, 2007—2013)
 Гуща событий (сериал, 2005—2012)
 Холби Сити (сериал, 1999 — …)
 Чисто английское убийство (сериал, 1984—2010)

Примечания

Ссылки 
 Вокруг ТВ

Актёры Великобритании
Лауреаты Премии британского независимого кино лучшему актёру